Frohburg steht für:

 Frohburg, Stadt im Landkreis Leipzig, Sachsen
 Frohburg (Adelsgeschlecht), mittelalterliches Hochadelsgeschlechts in der Nordwestschweiz
 Ruine Frohburg, Burgruine bei Trimbach, Kanton Solothurn
 Frohburg, ursprünglicher Name der Burg Räuberschlösschen bei Freudenberg, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Frohburg (Roman), Roman von Guntram Vesper (2016)

Frohburg ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig II. von Frohburg, Bischof von Basel
 Ortlieb von Frohburg († 1164), Bischof von Basel